Верхняя Явка (также просто Явка) — река в России, протекает по Лодейнопольскому и Тихвинском районам Ленинградской области.

Исток — на границе районов, северо-западнее деревни Стрелково (Тихвинский район). Течёт на запад, впадает в Явкозеро, из которого берёт своё начало река Нижняя Явка. Длина реки составляет 10 км. Более чем на половине своей длины является границей между районами.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013550.

Примечания 

Бассейн Капши
Реки Лодейнопольского района
Реки Тихвинского района